
Termin -{PARC}- ima više značenja.

 -{PARC}-, -{CCL18}-, ili hemokin (-{C-C}- motiv) ligand 18, je citokin iz -{CC}- hemokin familije.
 -{PARC}- je Palo Alto istraživački centar.